Плоера́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на захід від Парижа, 105 км на південний захід від Ренна, 10 км на захід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2363 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 6195,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт мерії
 Плоеран на сайті французького Національного інституту географії
 Плоеран на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Плоеран на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Плоеран на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан